SJT steht für:
 San Angelo Regional Airport (IATA-Code)
 Stephen Joseph Theatre
 Situational Judgement Test zur Erfassung sozialen Wissens

sjt steht für:
 Tersamische Sprache (ISO-639-3-Code), samische Sprache in Russland

SJT